Духовая — топоним в России:

Духовая — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
Духовая — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.

Духовая — река в Смоленской области, приток Березины.
Духовая — река в Ханты-Мансийском автономном округе, приток Конды.